Huit navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Tromp :
 HNLMS Admiraal C. Tromp, une goélette armée de 7 canons, qui a servi de 1809 à 1826 ;
 HNLMS Tromp, un vaisseau à canon 64/68 lancé en 1808 et vendu en 1820 ;
 HNLMS Tromp, navire de ligne de 74 canons construit en 1830 mais non achevé jusqu'en 1850, puis déclassé en 1867 et vendu pour démolition en 1872 ;
 , un croiseur non protégé de classe Atjeh lancé en 1877 et démoli en 1904 ; 
 HNLMS Maarten Harpertszoon Tromp, un croiseur cuirassé de  classe lancé en 1904 et démoli en 1932 ;
 , un croiseur léger de classe Tromp lancé en 1937 et démoli en 1969 ; 
 , une frégate de classe Tromp lancé en 1973 et déclassé en 1999 ;
 , une frégate de classe De Zeven Provinciën en service depuis 2003.

Tromp